Питивье () — город и коммуна во Франции, департамента Луаре Центрального региона. Население по переписи в 2010 году — 8804 чел.

Питивье расположен на расстоянии около 84 км на восток от столицы Парижа, в 43 км северо-восточнее от административного центра департамента Орлеана.

История 
В начале второй мировой войны в Питивье был организован лагерь для немецких военнопленных. После поражения Франции в 1940 режим Виши создал в нëм транзитный концлагерь для французских евреев, откуда их вывозили в Освенцим. С октября 1943 здесь содержались политзаключëнные.

Известные уроженцы и жители 

 Любен Божен (1612—1663) — французский живописец.
 Симеон Дени Пуассон (1781—1840) — французский математик, механик и физик.
 Жан-Теодор Декурлиц (фр.) — французский натуралист, исследователь Южной Америки.
 Мари Ндьяй (р. 1967) — французская писательница.
 Стив Марле (р. 1974) — французский футболист, нападающий клуба «Ред Стар».
 Ваина Джоканте (р. 1981) — французская актриса.

Фотографии

Города-побратимы 
 Бургленгенфельд, 
 Овар,

Ссылки 
 Сайт Питивье 

Коммуны департамента Луаре
Города Франции
Супрефектуры Франции